Christine Sartoretti, née le 30 août 1943 à Lausanne, est une claveciniste, enseignante et musicologue vaudoise.

Biographie
Christine Sartoretti commence par étudier le piano au Conservatoire de Lausanne, et passe un diplôme pour l'enseignement du piano en 1963. Elle donne alors des cours privés et entame un nouveau diplôme pour l'enseignement, du clavecin cette fois-ci, dans la classe de Christiane Jaccottet. Elle l'achève en 1971, en même temps qu'un certificat d'orgue passé sous la conduite d'André Luy. Spécialiste ès claviers, elle reçoit encore le premier prix de Virtuosité du Conservatoire de Lausanne, toujours dans la classe de Christiane Jaccottet. Elle suit enfin des cours d'interprétation avec Kenneth Gilbert, Gustav Leonhardt et Luigi-Ferdinando Tagliavini.

Christine Sartoretti mène une carrière d'enseignante : professeur à l'école sociale de musique de Lausanne (ESML) entre 1972 et 2007, elle enseigne en parallèle le clavecin au Conservatoire de Lausanne entre 1975 et 2006. Elle anime en outre de nombreuses conférences, des cours d'été et des séminaires spécifiques. En parallèle, Christine Sartoretti donne de nombreux concerts. Demi-finaliste au Concours de clavecin de Bruges en 1974, elle enchaîne ensuite les représentations dans le monde entier. Outre des concerts à Lausanne, Genève, Bâle, Turin, Bruxelles ou Londres, elle tourne en Suède avec Gudrun Ryhming et aux États-Unis avec le Los Angeles Chamber Orchestra. Elle participe également au festival de la Jeunesse à York, ainsi qu'aux festivals de Brescia et de l'orgue de Valère. Entre 1976 et 2001, elle enregistre, notamment pour la radio : radio Stockholm en 1976, Radio Lausanne, Bâle et Lugano entre 1974 et 1991. Elle compte enfin six albums, dont les Concerti pour Haydn en 1991, ou F.X. Richter, Trios avec le Lausanne Bach Ensemble en 1998.

Christine Sartoretti a créé le site internet Clavida sous lequel elle regroupe ses activités dans l’enseignement, ses enregistrements et son travail d'édition, essentiellement des partitions pédagogiques à destination des jeunes clavecinistes. Elle vit aujourd'hui à Renens, où elle donne des cours individuels de clavecin, de musique de chambre, d’accompagnement et de basse chiffrée.

Sources

Liens externes 

 Christine Sartoretti - Biographie - Musinfo

Musicien vaudois
Claveciniste suisse
Naissance en août 1943
Naissance à Lausanne
Projet:Valdensia/Articles liés